Шарль Траоре (; ) — малийский футболист, защитник клуба «Нант» и сборной Мали.

Клубная карьера 
Траоре — воспитанник клуба «Нант». В 2015 году Шарль подписал контракт с командой «Труа». 23 января 2016 года в матче против «Лилля» он дебютировал в Лиге 1. По итогам сезона клуб вылетел в Лигу 2, но Траоре остался в команде. 7 февраля 2017 года в поединке против «Страсбурга» Шарль забил свой первый гол за «Труа». Летом 2018 года Траоре вернулся в «Нант». 20 января 2019 года в матче против «Анже» он дебютировал за основной состав. 20 декабря 2020 года в поединке против «Анже» Шарль забил свой первый гол за «Нант».

Международная карьера 
27 мая 2016 года в товарищеском матче против сборной Нигерии Траоре дебютировал за сборную Мали.

В начале 2017 года в Траоре принял участие в Кубке Африки в Габоне. На турнире он был запасным и на поле не вышел.

В начале 2022 года в Траоре во второй раз принял участие в Кубке Африки в Камеруне. На турнире он был запасным и на поле не вышел.

Достижения 
«Нант»
 Обладатель Кубка Франции: 2021/22

Примечания 

Футболисты Франции
Футболисты Мали
Игроки сборной Мали по футболу
Игроки ФК «Труа»
Игроки ФК «Нант»